The Busy Man – cortometraggio britannico del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Busy Man – cortometraggio USA del 1914 prodotto dalla Royal Film Company